

Personnes 
 Javier Negrete (né en 1964), écrivain espagnol
 Jorge Negrete (1911-1953), chanteur et acteur mexicain
 Manuel Negrete (né en 1959), footballeur mexicain
 Pedro Celestino Negrete (1777-1846), personnalité de l'histoire du Mexique
 Miguel Negrete (1824-1847), général mexicain ayant participé à la bataille de Puebla

Toponymie 
 Negrete, ville du Chili, dans la Province de Biobío (cinquante mille habitants en 2002)